Bundestagswahlkreis 127 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Coesfeld – Steinfurt II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Borken II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Schwalm-Eder (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kassel (1949 bis 1976)